Gromada Balice steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Balice (Powiat Buski)
 Gromada Balice (Powiat Krakowski)